Tyler Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Tyler Island (Georgia)
 Tyler Island (Kalifornien)
 Tyler Island (West Virginia)